Väänänen ist der Familienname folgender Personen:

 Emma Väänänen (1907–1970), finnische Schauspielerin
 Eppu Väänänen (* 1988), finnischer Biathlet
 Iivar Väänänen (1887–1959), finnischer Sportschütze
 Jesse Väänänen (* 1984), finnischer Skilangläufer
 Jussi Väänänen, finnischer Tänzer und Choreograf, siehe Katja Koukkula und Jussi Väänänen 
 Kari Väänänen (* 1953), finnischer Schauspieler
 Karolina Väänänen (1843–1929), geborene Karolina Utriainen, finnische Laienpredigerin und evangelische Visionärin
 Ossi Väänänen (* 1980), finnischer Eishockeyspieler
 Tatu Väänänen (* 1983), finnischer Unihockeyspieler
 Veikko Väänänen (1905–1997), finnischer Latinist und Romanist